Ahren ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Magdalena Ahren (1950–2021), österreichische Filmschauspielerin
 Yizhak Ahren (* 1946), deutscher Psychologe